Wenji kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Wenjī, ort, Oromia,

Kina 

 Wenji (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar